Polypogon:
 , род растений семейства  порядка 
  — род насекомых подсемейства  семейства  отряда